Рон () — сокращённая форма мужского англосаксонского имени Роналд (), ставшая в некоторых странах отдельным именем. Само имя имеет скандинавские корни — Реджинальд. Уменьшительная форма — Ронни.

В отличие от англосаксонского варианта этимологии мужское имя Рон () в иврите дословно означает «песня, напев» (от корня רנן), а в некоторых случаях является сокращением имени Аарон ( Аhаро́н, уменьшительно-ласкательно: Ро́ни, ).

Известные носители 
 Рон Арад (род. 1958) — лётчик ВВС Израиля, пропавший без вести в 1988 г.
 Рон Артест (род. 1979) — американский баскетболист (В 2011 году он изменил имя на Метта).
 Рон Аткинсон (род. 1939) — английский футболист и футбольный тренер.
 Рон Б. Китай (1932—2007) — американский живописец и график.
 Рон Бен-Ишай (род. 1943) — израильский журналист.
 Рон Вуд (род. 1947) — британский музыкант, участник групп The Rolling Stones и The Faces.
 Рон Гилберт (род. 1964) — американский разработчик игр, программист и продюсер.
 Рон Гисин (род. 1943) — британский музыкант и композитор, примечательный своими причудливым творениями.
 Рон Гринвуд (1921—2006) — английский футболист и тренер.
 Рон Делэйни (род. 1935) — ирландский легкоатлет.
 Рон Деннис (род. 1947) — глава британской команды Формулы-1 «McLaren» в 1981—2009 гг.
 Рон Дюгей (род. 1957) — канадский хоккеист, нападающий.
 Рон Ковик (род. 1946) — американский ветеран войны во Вьетнаме, известный активист антивоенного движения.
 Рон Макговни (род. 1963) — американский музыкант, наиболее известный как первый бас-гитарист группы Metallica.
 Рон Мерфи (1948—2008) — известный звукоинженер, оказавший существенное влияние на развитие детройт-техно.
 Рон Мьюек (род. 1958) — австралийский и британский скульптор.
 Рон Мэйл (род. 1945) — американский музыкант, автор песен.
 Рон Овсепян — президент и главный исполнительный директор компании Novell, Inc.
 Рон Перлман (род. 1950) — американский теле-, кино- и голосовой актёр.
 Рон Пол (род. 1935) — американский политик.
 Рон Ривест (род. 1947) — американский специалист по криптографии.
 Рон-Роберт Цилер (род. 1989) — немецкий футболист, вратарь.
 Рон Уайден (род. 1949) — американский политик.
 Рон Уайет (1933—1999) — американский археолог-любитель.
 Рон Уизли (род. 1980) — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Рон Уэлти (род. 1971) — бывший участник группы The Offspring, а ныне барабанщик Steady Ground.
 Рон Фрэнсис (род. 1963) — профессиональный канадский хоккеист, центрфорвард.
 Рон Хаббард (1911—1986) — американский писатель и философ, создатель дианетики и саентологии.
 Рон Харпер (род. 1964) — американский баскетболист.
 Рон Ховард (род. 1954) — американский кинорежиссёр, продюсер и актёр, обладатель премии «Оскар».
 Рон Эштон (1948—2009) — американский музыкант.

См. также 
 Рон

Примечания 

Английские мужские имена